Avray ou d'Avray est un nom de lieu et un nom de personnalités.

Toponymes 

 Saint-Just-d'Avray, commune française située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Ville-d'Avray, commune française située dans le département des Hauts-de-Seine.

Personnalités 

 Charles d'Avray (1878-1960), poète, chansonnier, auteur-compositeur anarchiste français ;
 Élodie d'Avray, personnage et série de bande dessinée, par Charles Jarry pour le Journal de Tintin.